Forbundsdagsvalget i Tyskland 1953 fandt sted den 6. september 1953. Det var det andet valg til Vesttysklands forbundsdag.

Resultatet af valget var, at Konrad Adenauer blev siddende som forbundskansler og leder for en stor koalitionsregering med 2/3 flertal bestående af CDU/CSU og de fleste andre partier undtagen SPD.

Resultater

Et antal medlemmer (6 CDU, 11 SPD, 5 FDP) er indirekte valgt af Berlins parlament og er ikke inkluderet nedenfor. Saarland deltog ikke i valget.

Eksterne henvisninger 
 Officielt valgresultat 

Politiske valg i 1953
Politiske valg i Tyskland